Black Milk si può riferire a:
 Black Milk, un girl group ceco
 Black Milk, un rapper statunitense